Enten, vermeerdering van planten
 Enthybride, entchimeer of entbastaard, ontstaan op het grensvlak tussen onderstam en ent met eigenschappen die liggen tussen die van beide 'ouders'
 Ent (Tolkien), boomachtige wezens uit J.R.R. Tolkiens meesterwerk (Lord Of The Rings)
 Ent of entkristal, deeltje dat dient als beginpunt voor het vormen van een kristal
 afkorting ENT. voor Startrek Enterprise
 afkorting van Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften

Personen
 Anton Ent, pseudoniem van Henk van der Ent, Nederlandse dichter, prozaschrijver en essayist.
 Bas Ent, een Nederlands voetballer 
 Luuc van der Ent, een Nederlands volleyballer
 Wouter van der Ent, een Nederlandse figurant

Zie ook 
 Endt, doorverwijspagina